Zygote, ou cellule œuf, cellule diploïde résultant de la réunion de deux gamètes haploïdes par le processus de fécondation.